The Greater Power – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Santa Barbara Films
The Greater Power – cortometraggio del 1916 prodotto dalla Bison Motion Pictures